Улица Ка́лснавас () — название улиц в городах Латвии:

 Улица Калснавас в Риге;
 Улица Калснавас в Юрмале.